El Torneig de Wimbledon 2004 (o Obert de Wimbledon 2004) es va celebrar a Londres, des del 21 de juny al 4 de juliol de 2004.

Quadre masculí

Quadre femení

Enllaços externs 

 Web Oficial Wimbledon
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  

2004
Competicions esportives del 2004